Goldsulfid steht für zwei unterschiedliche chemische Verbindungen:
Gold(I)-sulfid Au2S
Gold(III)-sulfid Au2S3